Donnersong (Thunder Buddies) ist ein Song vom deutschen Dance-Projekts Brisby & Jingles in Zusammenarbeit mit DJ D.M.H. Er basiert auf dem Thunder- bzw. Donnersong aus der US-amerikanischen Filmkomödie Ted.

Hintergrund 
Der Donnersong wird im Film von den beiden offiziellen Synchronsprechern Jan Odle (Ted) und Oliver Mink (John) gesungen. Diese Stimmen wurden auch für den dreiminütige Remix des Songs von Brisby & Jingles zusammen mit DJ D.M.H. verwendet. Bereits am 5. August 2012 erschien Rob Miloos Club Mix des Songs als Einzeltrack zum Download. Dann, am 24. August, folgte die gesamte Single. Sie erschien über die Plattenfirma Universal Music. Seth MacFarlane schrieb den Song selbst.

Aufbau 
Die Melodie des Liedes basiert auf dem Traditional Oh! Susannah. Der Donnersong (Thunder Buddies) beginnt mit einem lauten Donnerschlag und einem kurzen instrumentalen Intro. Nach einem weiteren Knall startet der Vers, so wie auch im Film. Nachdem er beendet ist, startet ein Instrumentalpart, der stark an das Lied Tacatà erinnert. Daraufhin folgen weitere Teile des Gesangs gemeinsam mit diesem Part im Hintergrund. In den Remixen von Rob Miloo und Brisby selbst unter seinem Pseudonym Crew 7 wurde das Instrumental durch andere Beats ersetzt.

Remixe und Versionen

Chartplatzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website von Brisby & Jingles
 Offizielle Website von DJ DMH

Einzelnachweise 

Lied 2012
House-Lied